Toto je seznam obcí v departementu Seine-et-Marne ve Francii, jichž je celkem 514:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii